Il doppio del torneo di tennis Morocco Tennis Tour Rabat 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Justine Ozga e Anna Zaja che hanno battuto in finale Elica Kostova e Sandra Zaniewska 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Pemra Özgen /  Jade Windley (quarti di finale)
 Elica Kostova /  Sandra Zaniewska (finale)

 Michaela Hončová /  Aleksandrina Najdenova (semifinali)
 Tamara Čurović /  Tereza Smitková (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour Rabat 2013